Олимпийские игры 1924
 Летние Олимпийские игры 1924 — VIII Летние Олимпийские игры в Париже, Франция.
 Зимние Олимпийские игры 1924 — I Зимние Олимпийские игры в Шамони, Франция.